Toponímia:
 Espanya:
 Herrera, localitat de la província de Sevilla (Andalusia, Espanya) 
 La Herrera, municipi de la província d'Albacete
 Herrera de los Navarros, municipi d'Aragó (província de Saragossa)
 Herrera de Soria, municipi de la província de Sòria (Castella i Lleó) 
 Herrera de Alcántara, municipi de la província de Càceres (Extremadura) 
 Herrera de Valdecañas, municipi de la província de Palència (Castella i Lleó)
 Herrera del Duque, municipi de la província de Badajoz (Extremadura) 
 Herrera de Pisuerga, municipi de la província de Palència (Castella i Lleó)
 Panamà: Província d'Herrera, divisió administrativa de Panamà
 Transports: Estació de Puente Genil - Herrera, estació d'alta velocitat de la LAV Còrdova-Màlaga 
 Esport: Trofeu Teresa Herrera, torneig futbolístic amistós anual jugat a la Corunya
 Biografies:
 Alba Herrera y Ogazón 
 Ángel Herrera Oria (Santander, 1886 - Madrid, 1968), advocat de l'Estat, periodista i sacerdot espanyol 
 Carolina Herrera (Caracas, 1939), dissenyadora de moda 
 Emilio Herrera Linares (Granada, 1879 - Ginebra, 1967), militar, aviador, científic i polític espanyol
 Francisco Herrera el Vell (Sevilla, c1590 - Madrid, c1656), pintor i gravador espanyol del Segle d'or espanyol
 Francisco de Herrera el Jove, (Sevilla, 1622 - Madrid, 1685), pintor i arquitecte espanyol del Barroc
 Franklin Herrera (Oruro, 1988), futbolista bolivià 
 Helenio Herrera Gavilán (Buenos Aires, 1910 - Venècia, 1997), futbolista i entrenador de futbol
 Iñigo Herrera Martínez de Campos (Madrid, 1950), empresari, polític i advocat espanyol 
 Joan Herrera i Torres (Barcelona, 1971), jurista i polític català 
 Jonathan Herrera Ramos (València, 1990), jugador professional de pilota valenciana
 José Joaquín de Herrera (1792, Veracruz - 1854, ciutat de Mèxic), polític mexicà i president de Mèxic en tres ocasions 
 Juan de Herrera (1530 - 1597), arquitecte, matemàtic i geòmetra càntabre 
 Juan Vicente Herrera Campo (Burgos, Espanya, 1956), polític espanyol, president de la Junta de Castella i Lleó
 Julio Herrera y Reissig (Montevideo, 1875 - 1910), poeta uruguaià iniciat en el Romanticisme
 Julio Herrera y Obes (Montevideo, 1841 - 1912), polític i president uruguaià entre 1890 i 1894 
 Lola Herrera (1935, Valladolid, Castella i Lleó), actriu espanyola 
 Pablo Herrera Allepuz (Castelló de la Plana, 1982), jugador de voleibol platja 
 Pedro Herrera (Valladolid, 1909 - ?), anarquista espanyol i treballador ferroviari, militant de la CNT i de la FAI
 Sebastià Herrera Zamora (Copenhaguen, 1969), futbolista hispanodanés, que jugava de defensa